

Persone
 Aristodemo Costoli (1803-1871) – scultore italiano, padre di Leopoldo
 Leopoldo Costoli (1850-1908) –  scultore italiano, figlio di Aristodemo
 Paolo Costoli (1910-1966) – nuotatore e pallanuotista italiano

Altro
 Piscina comunale Paolo Costoli –  impianto sportivo di Firenze, in Toscana